Натуральне число 823
 823 рік до нашої ери
 823 рік нашої ери